Precotto peut désigner :
 Precotto : un quartier de Milan ;
 Precotto : une station du métro de Milan.